Џејсон Метју Бигс (; 12. мај 1978) амерички је филмски и телевизијски глумац. Најпознатији је по улогама у филмском серијалу комедија Америчка пита и серији -{Orange Is the New Black}-.

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{Mike Mulligan and His Steam Shovel}- || Момак ||
|-
| 1991. || Момак који је расплакао кучку || -{The Boy Who Cried Bitch}- || Роберт ||
|-
| 1997. || || -{Camp Stories}- || Еби ||
|-
| 1999. || Америчка пита || -{American Pie}- || Џим Левенстин || Номинација — МТВ филмска награда за најбољу улогу у комедијиНоминација — МТВ филмска награда за највеће глумачко откриће
|-
| 2000. || Момци и девојке || -{Boys and Girls}- || Хантер / Стив ||
|-
| 2000. || Губитник || -{Loser}- || Пол Танек ||
|-
| 2001. || || -{Saving Silverman}- || Дарен Силверман ||
|-
| 2001. || Америчка пита 2 || -{American Pie 2}- || Џим Левенстин || Номинација — МТВ филмска награда за најбољи пољубац (са Шоном Вилијамом Скотом)
|-
| 2001. || Џеј и Тихи Боб узвраћају ударац || -{Jay and Silent Bob Strike Back}- || Он сам || Камео
|-
| 2001. || Прозак нација || -{Prozac Nation}- || Рејф ||
|-
| 2003. || Америчка пита 3: Венчање || -{American Wedding}- || Џим Левенстин ||
|-
| 2003. || Љубав и све остало || -{Anything Else}- || Џери Фалк ||
|-
| 2004. || Девојка из Џерзија || -{Jersey Girl}- || Артур Брикман ||
|-
| 2005. || || -{Guy X}- || Десетар Ради Спруенс ||
|-
| 2006. || Фарса пингвина || -{Farce of the Penguins}- || Несигурни пингвин || Глас
|-
| 2006. || Антарктик: Оковани ледом || -{Eight Below}- || Чарли Купер ||
|-
| 2006. || || -{Wedding Daze}- || Андерсон ||
|-
| 2007. || || -{The Glitch}- || Алан || Кратки филм
|-
| 2008. || Само преко ње мртве || -{Over Her Dead Body}- || Ден Сијанидис ||
|-
| 2008. || Девојка мог пријатеља || -{My Best Friend's Girl}- || Дастин ||
|-
| 2008. || Основно образовање || -{Lower Learning}- || Том Виломан ||
|-
| 2009. || || -{Kidnapping Caitlynn}- || Макс || Кратки филм
|-
| 2010. || || -{The Third Rule}- || Дон || Кратки филм
|-
| 2011. || || -{Grassroots}- || Фил Кембел ||
|-
| 2012. || Америчка пита: Поново на окупу || -{American Reunion}- || Џим Левенстин ||
|-
| 2016. || Ноћ аматера || -{Amateur Night}- || Гај Картер ||
|-
| 2017. || || -{Who We Are Now}- || Винс ||
|-
| 2018. || || -{Dear Dictator}- || Господин Спајнс ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1978.
Амерички глумци
Амерички телевизијски глумци